Csanád ist
 Csanád (Vorname), ungarischer Vorname
 Komitat Csanád, ein historisches Komitat des Königreichs Ungarn
 der ungarische Name der Gemeinde Cenad im Banat in Rumänien
 der ungarische Name der Gemeinde Cenade in Siebenbürgen in Rumänien